Dan Daniels peut désigner:

 Dan Daniels (1908-1991), homme politique canadien de la Saskatchewan ;
  (1922-2012), commentateur sportif américain.

Voir aussi 
  (1924-2017), chorégraphe et danseur américain